Stolpersteine in Belgien  wurden von Gunter Demnig in folgenden Orten Belgiens verlegt:

Stolpersteinlisten 
Diese Liste ist unvollständig. Die meisten Verlegungen des Jahres 2020 fehlen, ebenso alle aus den Jahren 2021 und 2022.

Weitere Verlegungen 
Geplant und angekündigt, vorerst ohne festes Datum, wurden Verlegungen von sieben Stolpersteinen in Lontzen und einer unbekannten Zahl in Nieuwpoort.

Siehe auch 
 Liste der Orte mit Stolpersteinen

Weblinks 

 
Judentum in Belgien
Holocaust in Belgien